Laurie Bordesoules, née le  à Rochefort-sur-Mer, est une actrice française. Elle est notamment connue pour son rôle d'Emilie Nebout dans la série Plus belle la vie de 2019 à 2022.

Biographie 
Laurie Bordesoules est passionnée de théâtre et de cinéma depuis l’enfance. Après un baccalauréat cinéma audiovisuel, au lycée Merleau-Ponty à Rochefort, elle obtient un rôle dans Emma un téléfilm d'Alain Tasma où elle joue au côté de Rebecca Marder et François Civil. En 2012 elle rencontre Philippe Le Guay, réalisateur du film Alceste à bicyclette qui lui propose d'interpréter le rôle de Zoé au côté de Fabrice Luchini et Lambert Wilson. L’année suivante, Laurie Bordesoules joue dans la série L’hôtel de la plage de Chistian Merret-Palmair diffusée sur France 2, aux côtés de Bruno Solo et Jonathan Zaccaï. Elle . Une expérience qui la pousse à partir vers Poitiers faire une licence Arts du spectacle spécialité théâtre.

En 2016, licence en poche, elle part pour Paris et intègre les cours Florent.  La même année,  peut la voir au côté de Max Boublil dans Comme des garçons de Julien Hallard. En 2019, elle donne la réplique à Corinne Masiero dans Capitaine Marleau de Josée Dayan sur France 3.  la retrouve également sur scène pour Tel père telle fille, une comédie de Thierry Taranne au théâtre de l'Alambic Comédie. C'est dans ce même théâtre qu'elle crée et met en scène, entourée de sa bande d'amis des cours Florent, Le Capitaine Crochet et Peter Paon : La rencontre, spectacle pour jeunes publics.

Parallèlement à la création de son spectacle, Laurie Bordesoules intègre la série France 3 Plus belle la vie dans laquelle elle incarne Émilie Nebout. En 2020, elle tourne dans Lucas a disparu de Bruno Garcia au côté d'Assaâd Bouab qui sera diffusé sur M6. Fin 2020, elle retrouve Philippe Leguay pour un second rôle dans son prochain long métrage La Menace. En 2021, Laurie Bordesoules est de retour dans sa région natale pour le tournage Les Mystères de l’école de gendarmerie de Lorenzo Gabriele, où elle interprète la jeune recrue Sofia Piral au côté de Sarah Mortensen et Frédéric Van Den Driessche.

Filmographie

Cinéma 
 2012 Alceste à bicyclette de Philippe Le Guay - Rôle : Zoé
 2016 Aurore de Blandine Lenoir
 2016 Comme des Garçons de Julien Hallard

Télévision 
 2011 Emma d’Alain Tasma
 2011 Jeu de dames de Bruno Dega
 2013 Hôtel de la plage de Christian Merret-Palmair - Rôle : Camille
 2019 Capitaine Marleau de Josée Dayan
 2019 - 2022 Plus belle la vie - Rôle : Émilie Nebout
 2019 Lucas a disparu de Bruno Garcia avec Laëtitia Milot & Assaad Bouad
 2021 Les Mystères de l'école de gendarmerie de Lorenzo Gabriele - Rôle : Sofia
2021 Des gens bien ordinaires d'Eloïse Delsart
2021 Le crime lui va si bien de Stéphane Kappes

Courts métrages 
 2014 La Punition de Hugues Willy Krebs
 2016 Monsieur Hernst de Vincent Cappello
 2017 Fais le bon choix! de Yurog Jang

Théâtre 
 2013 Le Capitain Crochet et Peter Poan : La Rencontre
 2018 Tel père telle fille de Thierry Taranne et mis en scène par David Garel - Rôle : Sofia

Notes et références 

Naissance en août 1992
Naissance à Rochefort (Charente-Maritime)
Actrice française de cinéma
Actrice française de théâtre